El término Motul o Mutul puede referirse a:
 Motul,  una empresa francesa que manufactura, desarrolla y distribuye lubricantes para motores.
 Motul de Carrillo Puerto, ciudad del estado de Yucatán en México.
 Motul, municipio del estado de Yucatán, cuya cabecera es Motul de Carrillo Puerto.
 Motul de San José, sitio arqueológico maya en el Petén guatemalteco.
 Zac Mutul, sacerdote maya fundador en el siglo XI de la ciudad de Motul en Yucatán.
 Yax Mutul, nombre según los jeroglíficos de la ciudad maya de Tikal en Guatemala.
 Diccionario de Motul, lexicón de lengua maya, manuscrito del siglo XVI.